Майкл Энтони Ричардс (; род. 24 июля 1949, Калвер-Сити, Калифорния, США) — американский актёр и комедиант, выигравший три премии «Эмми» (1993, 1994, 1997) за роль Космо Крамера из телесериала «Сайнфелд». Менее известен как сценарист (девять эпизодов двух сериалов в 1981 и 2000 годах) и продюсер (семь эпизодов одного сериала в 2000 году). В 2013 году Ричардс вернулся на телевидение с ролью в ситкоме «Кёрсти».

Биография 
Майкл Энтони Ричардс родился в Калвер-Сити, штат Калифорния, в 1949 году. Его родители — Филлис (в девичестве Нардоззи), библиотекарь медицинской документации, и Уильям Ричардс, инженер-электрик. Майкл два года отслужил в армии — однако, не во Вьетнаме, где тогда шла война, а в Западной Германии.

Майкл учился в Калифорнийском институте искусств и получил степень бакалавра в 1975 году. Во время учёбы, неоднократно играл в студенческих спектаклях. Несколько лет провел в «в поисках себя» в коммуне в горах Санта-Крус.

В течение 18 лет Майкл Ричардс был женат на Кэтлин, семейном психотерапевте; в браке у них родилась дочь София. В начале 1990-х они развелись.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Участники войны во Вьетнаме
Выпускники Колледжа Вечнозелёного штата
Выпускники Калифорнийского института искусств
Киноактёры США